Sadko – personaggio leggendario russo delle byliny
 Sadko – poema sinfonico di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
 Sadko – opera lirica di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
 Sadko – film del 1953 diretto da Aleksandr Ptuško
 Classe Sadko – classe navale